The Heart of a Man – film del 1912 diretto da Rollin S. Sturgeon
 The Heart of a Man – film del 1912 diretto da Gilbert Southwell
 The Heart of a Man – film del 1915 prodotto dalla Pike's Peak Photoplay Company
 The Heart of a Man – film del 1959 diretto da Herbert Wilcox